Моисей Леопольдович Ловцкий, после эмиграции — Мойше Ловцкий, затем Мойжеш Ловцкий (;  — ) — известный в 1910-х годах шахматист, мастер.

Биография 
Родился в Каменце-Подольском в семье крупного коммерсанта и мануфактурщика, купца первой гильдии Липы Абрамовича Ловцкого, который впоследствии открыл ряд филиалов своего посудного предприятия (1871) в различных городах Юго-Западного края и в 1887 году перевёл семью в Киев. Его дед, сорокский (позже кишинёвский) купец Абрам Аронович Ловцкий, занимался производством и торговлей посудой в Бессарабии — Сороках, Кишинёве и Болграде. Дядя — известный врач и учёный-медик Яков Абрамович Ловцкий.

Жил на Подоле, учился в Императорском университете Святого Владимира (1903) и в Лейпциге (1911), после 1-й мировой войны 1914—1918 годов переехал в Варшаву.

Дебютировал в 3-м Всероссийском турнире (1903) — 6—7-е место. В ноябре 1905 года, будучи студентом, участвовал в чемпионате Киева, где занял третье место. В 1911 выиграл международный турнир в Кёльне и успешно сыграл на турнире в Сан-Ремо — 2-е место (впереди Б. Костича, Д. Пшепюрки, И. Гунсберга и других). В 1912 участник 3 международных турниров: Аббация — 5-е, Пьештяни — 12-е, Бреслау — 16-е места. В 1913/1914 на Всероссийском турнире мастеров в Петербурге — 4-е место. Успешно выступил на турнирах в Варшаве: 1916 — 1—2-e. (с А. Рубинштейном), 1917 — 2-е место (за Рубинштейном). Участник 4 первенств Польши (1926—1937), лучший результат в 1926 — 3—7-е место.

После оккупации Польши нацистами шахматные клубы были закрыты. Известный шахматист  организовал зимой 1939—1940 в своей квартире шахматное кафе, где собирались варшавские шахматисты. Во второй половине января в кафе была произведена облава. Ловцкий был арестован вместе с рядом других еврейских шахматистов и отправлен в концлагерь. Был убит в деревне Пальмиры до марта 1940 года.

Семья 
Его брат — композитор, музыковед и музыкальный критик Герман Леопольдович Ловцкий — был женат на сестре философа Льва Шестова, психоаналитике Фане Исааковне Шварцман. Другой брат — Яков Липович (Леопольдович) Ловцкий (1858—?) был врачом в Одессе. Сестра Хая-Сура Липовна Ловцкая с 1884 года была замужем за Гиршем Ноеховичем Лурье (Гершом Ноаховичем Лурия, 1852—?), вольнопрактикующим врачом в Киеве.

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты Польши
Жертвы Холокоста
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Персоналии:Холокост в Польше
Русские эмигранты первой волны в Польше